Fall River kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fall River (Kansas)
Fall River (Massachusetts)
Fall River (Wisconsin)